Wiel (voortbeweging)
Zonnewiel
Wagenwiel (symbool)